Theobald von Bar ist der Name folgender Personen:

* Theobald I. (Bar) (~1158–1214), Graf von Bar und Graf von Luxemburg
 Theobald II. (Bar) (1221–1291), Graf von Bar 
 Theobald von Bar (Lüttich) (~1263–1313), Fürstbischof von Lüttich